Села:
Оситняжка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Оситняжка — Кіровоградська область, Новомиргородський район